Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1992 () — 16-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Німеччині з 26 грудня 1991 року по 4 січня 1992 року. Це вже другий чемпіонат світу, що проходив у Німеччині.

Звання чемпіона світу розігрували вісім збірних за круговою системою.

Група А

Підсумкова таблиця 

Швейцарія вибула до Групи В.

Результати

Бомбардири

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Майк Данем
Найкращий захисник:  Даріус Каспарайтіс
Найкращий нападник:  Мікаель Нюландер
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Майк Данем
Захисники:  Янне Гронвалл —  Скотт Нідермаєр
Нападники:  Пітер Ферраро —  Олексій Ковальов —  Мікаель Нюландер

Група В 
Матчі відбулись 27 грудня - 5 січня у Тихи та Освенцимі (Польща).
Підсумкова таблиця та результати

Японія вийшла до Групи А, Північна Корея вибула до Групи С.

Група С 
Матчі пройшли у Марино та Римі (Італія) 28 грудня - 4 січня.

Попередній етап 
Група A

Група B

Група C

Фінальний раунд 
1-3 місця
Група A

Італія вийшли до Групи В.
4-6 місця
Група В

7-9 місця
Матч за 7-е місце
 1 - 1 

Збірна Греції була дискваліфікована

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1991 у хокеї з шайбою
1992 у хокеї з шайбою
Грудень 1991
Січень 1992
1991 у Німеччині
1992 у Німеччині
Спорт у Баварії